San Dimas pode referir-se a:
San Dimas (Califórnia), uma cidade no estado da Califórnia, nos Estados Unidos.
San Dimas (Durango), um município mexicano.

Desambiguações de topônimos